El Gran Premio de Aragón de Motociclismo de 2020 (oficialmente Gran Premio Michelin de Aragón) fue la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2020. Tuvo lugar en el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2020 en el MotorLand Aragón, situado en la localidad de Alcañiz, Provincia de Teruel, Aragón, España. 
 
La carrera de MotoGP fue ganada por Álex Rins, seguido de Álex Márquez y Joan Mir. Sam Lowes fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Enea Bastianini y Jorge Martín. La carrera de Moto3 fue ganada por Jaume Masiá, Darryn Binder fue segundo y Raúl Fernández tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos
 Página oficial de Dorna Sports con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Aragón
Aragon
Deporte en España en 2020